John Marshall (?-1496) – vescovo di Llandaff
 John Marshall (1663-1712) – ottico inglese
 John Marshall (1748-1819) – capitano britannico
 John Marshall (1755-1835) – politico e presidente della Corte Suprema degli Stati Uniti d'America
 John Marshall (1765-1845) – industriale inglese
 John Marshall (1794-1868) – giudice britannico
 John Marshall (1818-1891) – medico inglese
 John Hubert Marshall (1876-1958) – archeologo inglese
 John Marshall (1912-1988) – politico neozelandese
 John Marshall (1930-1957) – nuotatore australiano
 John Thomas Marshall (1931) – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 John Marshall (1932-2005) – antropologo e documentarista statunitense
 John Stanley Marshall (1941) – batterista inglese
 John Marshall (1942) – velista statunitense
 John Marshall (1945-2021) – allenatore di football americano statunitense
 John Marshall (1955) – fumettista statunitense